Neue Kirche nannte oder nennt man Kirchengebäude, die meistens Ersatz für eine alte Kirche waren.

Liste

Dänemark 
 Ny Kirke, Bornholm

Deutschland 
 Johann-Sebastian-Bach-Kirche (Arnstadt), 1683–1935 Neue Kirche, Thüringen
 Neue Kirche Bad Suderode, Quedlinburg, Sachsen-Anhalt
 Deutscher Dom, Berlin, ehemaliger Name Neue Kirche
 Neue Kirche St. Peter und Paul (Donndorf), Thüringen
 Neue Kirche (Emden), Niedersachsen
 Neue Kirche (Idensen), Niedersachsen
 Neue Kirche St. Peter und Paul (Kleinbüllesheim), Nordrhein-Westfalen
 „Neue Kirche“ St. Maria Magdalena (Leinefelde), Thüringen
 Matthäikirche (Leipzig), 1699–1876 Neue Kirche, Sachsen
 Neue Kirche Wismar, Mecklenburg-Vorpommern 
 Neue Kirche (Wuppertal), Nordrhein-Westfalen

Österreich 
 Pfarrkirche St. Bartholomäus (St. Bartholomä), Steiermark

Schweiz 
 Temple Neuf (La Neuveville), Kanton Bern
 Neue Kirche Albisrieden, Zürich
 Neue Kirche Zürich-Altstetten
 Neue Kirche Fluntern, Zürich
 Neue Kirche Witikon, Zürich
 Neue Kirche Wollishofen, Zürich

Frankreich  
(„Temple Neuf“):
 Temple Neuf (Metz)
 Temple Neuf (Straßburg)

Italien 
(„Chiesa Nuova“):
 Chiesa Nuova (Assisi), an der angeblichen Stelle des Geburtshauses des Hl. Franziskus
 Santa Maria in Vallicella, an der Piazza della Chiesa Nuova, im Stadtteil Parione, Rom
 Chiesa di Maria Santissima Immacolata in Calatafimi Segesta auf Sizilien

Niederlande  
(„Nieuwe Kerk“):
 Nieuwe Kerk (Amsterdam), vollendet um 1540; zweitälteste Kirche in Amsterdam
 Nieuwe Kerk (Delft), erbaut 1396–1496; eine der größten Kirchen der Niederlande
 Nieuwe Kerk (Den Haag), erbaut 1649–1656; Grabstätte von Baruch Spinoza
 Nieuwe Kerk (Katwijk)
 Nieuwe Kerk (Maassluis), auch Groote Kerk
 Nieuwe Kerk (Middelburg), erbaut nach dem Brand von 1558

Schweden 
 Neue Kirche Maglarp

Siehe auch 
 Alte Kirche
 Neuer Dom
 Neukirch
 Neukirche
 Neukirchen
 Neuenkirchen
 Neukirchner
 Neuve-Église
 Niekerk
 Nieuwerkerke

Liste (Kirchengebäude nach Name)